Publi Corneli Escipió (mestre de la cavalleria 396 aC), magister equitum del dictador Marc Furi Camil i Publi Corneli Maluginense, tribú amb potestat consolar i dues vegades interrex 
 Publi Corneli Escipió (mestre de la cavalleria 350 aC) 
 Publi Corneli Escipió (cònsol 16 aC), fillastre de l'emperador August, cònsol el 16 aC junt amb Luci Domici Aenobarb
 Publi Corneli Escipió (cònsol any 56), magistrat romà possible fill d'un Corneli Escipió que fou llegat en la guerra contra Tacfarines l'any 22 
 Publi Corneli Escipió (marit d'Escribònia), romà que es va casar amb Escribònia que més tard fou la dona d'Octavi
 Publi Corneli Escipió Africà, diversos personatges
 Publi Corneli Escipió Asina, cònsol 260 i 254 aC
 Publi Corneli Escipió Barbat, cònsol el 328
 Publi Corneli Escipió Emilià Africà Menor (185 aC - 129 aC) militar i magistrat romà fill de Luci Emili Paul·le Macedònic el conqueridor de Macedònia, adoptat per Publi Corneli Escipió Emilià Africà 

 Publi Corneli Escipió (cònsol 218 aC), militar, cònsol romà l'any 218 aC
 Publi Corneli Escipió Nasica, diversos personatges